Вальрас — фамилия.

Известные носители:
 Вальрас, Леон (1834—1910) — французский экономист, лидер лозаннской школы маржинализма.
 Вальрас, Огюст (1801—1866) — французский экономист, один из предшественников маржинализма, отец Леона Вальраса.